Ese o noțiune care se poate referi la:
 Dealul Runc din Subcarpații Moldovei
 Dealul Runc din Vatra Dornei